Corredoira o Corredoiras puede referirse a:

Corredoira 

 Corredoira (Arteijo), aldea española de la parroquia de Armentón, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.

Corredoiras 

 Corredoiras (Arzúa), aldea española de la parroquia de Pantiñobre, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Corredoiras (Boimorto), lugar español de la parroquia de Ángeles, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.